Plusieurs figures chrétiennes sont appelées apôtre du Nord

Hyacinthe de Cracovie (1185-1257), frère prêcheur en Scandinavie
François-Xavier-Antoine Labelle (1833-1891), curé-colonisateur des Laurentides
Vital-Justin Grandin (1829-1902), religieux et missionnaire français du Grand Nord canadien.
Saint Anschaire ou Oscar (801-864), missionnaire français de la Suède